Fancutt ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Fancutt (* 1959), australischer Tennisspieler
 Daphne Fancutt (1933–2020), australische Tennisspielerin
 Michael Fancutt (* 1961), australischer Tennisspieler
 Thomas Fancutt (* 1995), australischer Tennisspieler
 Trevor Fancutt (* 1934), südafrikanischer Tennisspieler